Макко () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Макко, Георг (1863—1933) — немецкий художник и иллюстратор — экспрессионист.
  (1864—1946) — немецкий историк и генеалог.